Појам Зала може да означава:

 Зала (жупанија), је жупанија Мађарске
 Зала (бивша жупанија), жупанија Угарске
 Зала (река), река у Мађарској

Насеља у Италији 
 Зала (Арецо)
 Зала (Асколи Пичено)
 Зала (Авелино)
 Зала (Белуно)
 Зала (Беневенто)
 Зала (Форли-Чезена)
 Зала (Лука)
 Зала (Павија)
 Зала (Ређо ди Калабрија)
 Зала (Ријети)
 Зала (Терни)
 Зала (Торино)
 Зала (Тревизо)